То́ни Ке́вин Стю́арт (; род. 1954) — американский индолог, историк религии, специалист в области индуизма и ислама досовременного периода. Профессор и заведующий кафедрой религиоведения в Вандербильтского университета, в 1986—2011 годах — профессор религии и литературы Южной Азии в Университете штата Северная Каролина. Основатель и директор Северокаролинского центра южно-азиатских исследований.

Образование и профессиональная деятельность 
В 1976 году окончил Университет Западного Кентукки, получив степень бакалавра summa cum laude по религиоведению. Дополнительными специальностями у него были немецкий и востоковедение. Продолжил учёбу в Чикагском университете, где в 1981 году получил степень магистра гуманитарных наук. В 1985 году там же защитил докторскую диссертацию на тему The Biographical Images of Kṛṣṇa-Caitanya: A Study in the Perception of Divinity («Биографические образы Кришны-Чайтаньи: исследование восприятия божественности») и получил степень доктора философии с отличием.

В 1986—2011 годах — профессор религии и литературы Южной Азии в Университете штата Северная Каролина. С 2011 года — профессор и заведующий кафедрой религиоведения в Вандербильтского университета.

Член редакционной коллегии Journal of the American Academy of Religion.

Исследование культа Сатья Пира 
Тони Стюарт — первый учёный, изучивший культ популярного бенгальского святого Сатья Пира, одинаково почитаемого мусульманами и индусами. До Стюарта, научные исследования в этой области были рудиментарными. Стюарт провёл тщательное исследование исторического развития культа, а также сделал перевод с бенгали на английский фрагментов литературных памятников, наиболее ярко представляющих культ Сатья Пира. В 2004 году исследование и переводы Стюарта были опубликованы издательством Оксфордского университета в виде монографии, озаглавленной Fabulous Females and Peerless Pīrs: Tales of Mad Adventure in Old Bengal. В книгу вошли переводы восьми бенгальских народных сказаний о Сатья Пире и людях, которым он помог.

Избранная библиография

Диссертации

Монографии и переводы

Сборники статей (редактор-составитель)

Статьи и главы в книгах

Рецензии

Другие публикации

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Университета Вандербильта

Индологи США
Доктора философии
Выпускники Чикагского университета
Преподаватели Университета штата Северная Каролина
Историки США
Исламоведы США